Liège–Bastogne–Liège 2021 var den 107:e upplagan av det belgiska cykelloppet Liège–Bastogne–Liège. Tävlingen avgjordes den 25 april 2021 med både start och målgång i Liège. Loppet var en del av UCI World Tour 2021 och vanns av slovenska Tadej Pogačar från cykelstallet UAE Team Emirates.

Deltagande lag

Resultat

Referenser
Liège–Bastogne–Liège 2021 på ProCyclingStats

Noter

2021
UCI World Tour 2021
2021 i Belgien